Wilhelm Haarmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Haarmann (Jurist, 1845) (1845–1924), deutscher Staatsanwalt und Politiker
 Wilhelm Haarmann (Chemiker) (1847–1931), deutscher Chemiker
 Wilhelm Haarmann (Politiker) (1912–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Haarmann (Jurist, 1950) (* 1950), deutscher Jurist